In 1949/50 werd het derde kampioenschap gespeeld van de Oberliga Nord, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Hamburger SV werd kampioen en FC St. Pauli vicekampioen, VfL Osnabrück werd derde. De drie clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Osnabrück werd door VfB Stuttgart uitgeschakeld terwijl HSV en St. Pauli wonnen van respectievelijk SC Union 06 Berlin en TuS Neuendorf. In de kwartfinale werd HSV uitgeschakeld door Kickers Offenbach en St. Pauli door SpVgg Fürth.

Eindstand

Promotie-eindronde
Eintracht Osnabrück kon een replay afdwingen tegen Blumenthaler SV en kon deze met 7-1 winnen waardoor de club over Altona 93 wipte in de stand en de promotie van Itzehoer SV afsnoepte. Deze club protesteerde echter tegen deze beslissing waarop de Oberliga het volgende seizoen met één club uitgebreid werd.

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1949/50
Oberliga Nord